Бабиновичи () — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Бабиновичи — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Бабиновичи — деревня в Лиозненском районе Витебской области.